Gentlemen of Fortune () er en sovjetisk film fra 1971 af Aleksandr Seryj.

Handling 
Børnehavens leder minder meget om banditten, der stjal Alexander den Stores hjelm. Politiet introducerer ham for tyvene, og der begynder han at portrættere en dobbelt bandit.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1971
Dramafilm fra Sovjetunionen
Komediefilm fra Sovjetunionen